Михаил Розенфельд (1916 — 2 сентября 1943, Кравцовизна) — еврейский активист движения сопротивления во время Второй мировой войны, участник восстания в варшавском гетто, партизан отряда Гвардии Людовой имени Мордехая Анилевича.

До начала войны изучал психологию, в частности, у Тадеуша Котарбинскoгo. После начала Второй мировой войны попал в варшавское гетто, где работал учителем. Был членом PPR и Главной Команды "ŻOB". Вместе с Мордехаем Анеливичем находился в бункере на ул. Miłej 18. 10 мая 1943 года вместе с группой еврейских бойцов попал каналами на улицу Prostą.

После поражения восстания укрылись в лесах под городом Вышкув, где воевал в отряде Гвардии Людовой. Вместе с товарищами был выдан немцам лесником из Krawcowizny. Пало тогда двенадцать партизан, среди них Михаил Розенфельд.

В 1945 г. был посмертно награжден Серебряным Крестом Ордена Виртути Милитари

Похоронен в братской могиле партизан GL на еврейском кладбище на улице Окоповой в Варшаве (дом 31, ряд 3).

Увековечивание 
Имя Михаила Розенфельда написано на мемориальной доске, расположенной у памятника Эвакуации Бойцов Варшавского Гетто, на улице Prostej 51 в Варшаве.

Примечания

Библиография 

 Józef Bolesław Garas, Oddziały Gwardii Ludowej i Armii Ludowej 1942-1945, Warszawa 1971.
 Jan Jagielski: Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Warszawie przy ul. Okopowej 49/51. Z. 1, Kwatery przy Alei Głównej. Warszawa: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Społeczny Komitet Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce, 1996. ISBN 83-90-66296-5.

Повстанцы Варшавского гетто
Участники антифашистского сопротивления в Польше
Погибшие в боях Второй мировой войны